Очеп — название нескольких населённых пунктов:
 Очеп — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Очеп — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Очеп — деревня в Удомельском районе Тверской области.